Il singolare del torneo di tennis WTA German Open 1983, facente parte del Virginia Slims World Championship Series 1983, ha avuto come vincitrice Chris Evert che ha battuto in finale Kathy Horvath 6-4, 7-6(3).

Teste di serie 

 Chris Evert (Campionessa)
 Kathy Horvath (quarti di finale)
 Bettina Bunge (quarti di finale)
 Helena Suková (quarti di finale)
 Assente
 Bonnie Gadusek (secondo turno)
 Claudia Kohde Kilsch (quarti di finale)
 Helena Suková (semifinali)

 Yvonne Vermaak (secondo turno)
 Carling Bassett-Seguso (terzo turno)
 Pam Casale-Telford (terzo turno)
 Eva Pfaff (terzo turno)
 Andrea Leand (terzo turno)
 Iva Budařová (secondo turno)
 Assente
 Assente

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

WTA German Open 1983